Frank Ludwig (ur. 22 września 1980) – niemiecki skoczek narciarski. Był reprezentantem klubu Oberwiesenthaler SV.

W sezonie 2002/2003 uczestniczył w kwalifikacjach do dwóch niemieckich konkursów 51. Turnieju Czterech Skoczni, jednak w Oberstdorfie zajął 63., a w Garmisch-Partenkirchen 52. lokatę i nie brał udziału w konkursie głównym.

Pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego zdobył w sezonie 1998/1999. Po raz pierwszy na podium tych zawodów stał w styczniu 2002, natomiast dwa miesiące później odniósł jedyne zwycięstwo.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 219.
 sezon 1999/2000: 269.
 sezon 2000/2001: 179.
 sezon 2001/2002: 30.
 sezon 2002/2003: 11.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Lauscha – 26 stycznia 2002 (3. miejsce)
  Vikersund – 15 marca 2002 (1. miejsce)
  Eisenerz – 15 lutego 2003 (3. miejsce)
  Eisenerz – 16 lutego 2003 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002: 44.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980